Motutaiko Island ist der Name folgender Inseln:
 Motutaiko Island (Broken Islands), Insel der Inselgruppe Broken Islands im Hauraki Gulf, Neuseeland
 Motutaiko Island (Lake Taupō), Insel im Lake Taupō in Neuseeland